99 км, 99-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 Посёлок железнодорожного разъезда 99 км — упразднённый в декабре 2015 года посёлок железнодорожного разъезда в Верхотурском городском округе Свердловской области.

Россия 
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206812
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 201749
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 069222
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 054617
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 624410
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 812838
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 818232
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 810599
 99 км (платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги) — другое название 100 км (платформа, Новгородское направление)

Украина 
 99 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 445819

Крым 
 99 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Украина), код 470350, она же Крымская железная дорога (Россия), код 462814.